Längtan – album degli Scotts del 2009
 Längtan – album delle Timoteij del 2010